Вистенгоф ― немецкая фамилия:
 Вистенгоф, Павел Фёдорович (1814 — после 1884) — писатель-мемуарист, соученик М. Ю. Лермонтова по Московскому университету.
 Вистенгоф, Пётр Фёдорович (1811—1855) — очеркист, беллетрист.